Сува:
 Сува — столица Фиджи.
 Сува — японский город в префектуре Нагано.
 Сува — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1590—1871).
 Сува — японский самурайский род.
 Сува — озеро в центральной части префектуры Нагано.
 Сува-тайся — синтоистское святилище у озера Сува.
 Сува-дзиндзя — синтоистское святилище в Нагасаки.
 Сува — имя одного из божеств, древнеарабской мифологии.
 Сува, Иоанн Эйдзиро (род. 1947) — католический прелат, епископ Такамацу с 25 марта 2011 года.
 Сува, Тосинари (род. 1977) — японский бегун на длинные дистанции.
  — река в Македонии.
 Сува — название предприятия Sockmann Group AS в Эстонии до 2016 года.

См. также 
 Сува-Река — город в Косово
 Сува-Река (община)